Il singolare dell'Open 13 2003 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Thomas Enqvist era il detentore del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro Raemon Sluiter.

Roger Federer ha battuto in finale 6–2, 7–6 (8–6) Jonas Björkman.

Teste di serie

  Roger Federer (campione)
  Jiří Novák (primo turno)
  Sébastien Grosjean (secondo turno)
 n/a

 Younes El Aynaoui (primo turno) 
 Evgenij Kafel'nikov (primo turno) 
 Fabrice Santoro (primo turno) 
 Tommy Robredo (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Open 13 2003
ATP Tour 2003